Sieffert ist der Familienname folgender Personen: 

 Anton Emil Friedrich Sieffert (1843–1911), deutscher evangelisch-reformierter Theologe und Hochschullehrer
 Friedrich Ludwig Sieffert (1803–1877), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Siefert